Victory Road (2019) – gala wrestlingu, zorganizowana przez amerykańską federację Impact Wrestling
 Victory Road (2020) – gala wrestlingu, zorganizowana przez amerykańską federację Impact Wrestling
 Victory Road (2021) – gala wrestlingu, zorganizowana przez amerykańską federację Impact Wrestling